Jakobshavn – lodowiec na Grenlandii
 Jakobshavn – miasto na Grenlandii